kanton Annecy-Centre  
 kanton Annecy-Nord-Est 
 kanton Annecy-Nord-Ouest 
 kanton Annecy-le-Vieux